Plusieurs châteaux portent le nom de château de Chantilly :

 Le château de Chantilly, à Chantilly (Oise) ;
 Le château de Chantilly, à Courcelles-de-Touraine (Indre-et-Loire).

Chantilly